Bourguignon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bourguignon-lès-la-Charité, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Bourguignon-lès-Conflans, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Bourguignon, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,